Тере́за Иису́са (, , ) — имя, которое приняли несколько католических монахинь:

 Тереза Авильская (Тереза Иисусова; 1515—1582) — испанская монахиня-кармелитка, католическая святая, учитель Церкви.
  (1603—1652) — польская монахиня-кармелитка, боровшаяся против Реформации.
 Тереза Иисуса Хорнет-и-Ибарс (1843—1897) — испанская монахиня-кармелитка, католическая святая.
 Тереза Иисуса Фернандес-и-Солар (Тереза Андийская; 1873—1897) — чилийская монахиня-кармелитка, католическая святая.

См. также 
 Тереза из Лизьё (Тереза Младенца Иисуса и Святого Лика)
 Эусебия Гарсия-и-Гарсия (Тереза Младенца Иисуса и Святого Иоанна Креста)
 Мечислава Ковальская (Мария Тереза Младенца Иисуса)